Памела Франклин (; Јокохама, 3. фебруар 1950) је британска глумица која се у филмовима појављивала док је била дете од 1961. до 1976. године.

Филмографија 

|-
| 1976. || Храна богова || The Food of the Gods || || 
|-
| 1976. || Еленор и Франклин || Eleanor and Franklin || || (TV)
|-
| 1975. || Унакрсна паљба || Crossfire || || (TV)
|-
| 1975. || Нећу писати кући мами, мртва сам || (филм) Won't Write Home Mom, I'm Dead || || (TV)
|-
| 1975. || Вриштач || Screamer || || (TV)
|-
| 1973. || Сатанина школа за девојчице || Satan's School for Girls || || (TV)
|-
| 1973. || Легенда о Пакленој кући || The Legend of Hell House || || 
|-
| 1973. || || -{Ace Eli and Rodger of the Skies}- || 
|-
| 1973. || || -{Intertect}- || || (TV)
|-
| 1973. || Писма || The Letters || || (TV)
|-
| 1972. || Враџбине || Necromancy || || 
|-
| 1970. || И ускоро мрак || And Soon the Darkness || || 
|-
| 1969. || Дејвид Коперфилд || David Copperfield || || (TV)
|-
| 1969. || Грешан Дејви || Sinful Davey || || 
|-
| 1969. || Најбоље године госпођице Џин Броди|| -{The Prime of Miss Jean Brodie}- || || 
|-
| 1968. || Ноћ следећег дана || The Night of the Following Day || || 
|-
| 1967. || Наша мајчина кућа || Our Mother's House || || 
|-
| 1965. || Дадиља || The Nanny || || 
|-
| 1965. || Орао у кавезу || Eagle in a Cage || || (TV)
|-
| 1964. || Гледај их како трче || See How They Run || || (TV)
|-
| 1964. || Флиперове нове авантуре || Flipper's New Adventure || || 
|-
| 1964. || Тигар хода || A Tiger Walks || || 
|-
| 1964. || Трећа тајна || The Third Secret || || 
|-
| 1963. || Коњ без главе || The Horse Without a Head || || (TV)
|-
| 1962. || Лав || The Lion || || 
|-
| 1961. || Невиност || The Innocents || || 
|}

Референце 

Рођени 1950.
Британске глумице
Биографије живих особа